Экерли — английская фамилия. Известные носители:

 Экерли, Джо Рэндолф (1896—1967) — британский писатель, прозаик, редактор еженедельного журнала Би-би-си «The Listener», открытый гей.
 Экерли, Чарльз (1898—1982) — американский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр.

См. также 
 Экерле, Франц (1912—1942) — немецкий лётчик-ас.